Udienza – in diritto:
Udienza preliminare,  udienza di un procedimento penale in cui il giudice, a seguito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, dispone il rinvio a giudizio o pronuncia una sentenza di non luogo a procedere.
Udienza di convalida dell'arresto o del fermo, udienza di un procedimento penale in cui il giudice rende stabili o revoca le misure dell'arresto in flagranza di reato o del fermo di indiziato di delitto.
Udienza di convalida di sfratto, udienza prevista dal procedimento per convalida di sfratto.
Udienza generale, una particolare forma di udienza dinanzi al papa

Altri progetti 

L'udienza, film di Marco Ferreri